James Forbes (1773–1861) brit kertész, botanikus
 James Forbes (1952–2022) olimpiai ezüstérmes amerikai kosárlabdázó, edző